Шона́к () — многозначное слово французского происхождения.

 Шонак (Приморская Шаранта) — французская коммуна в департаменте Приморская Шаранта.
 Шонак, Себастьян де — французский теннисист.
 Шонак, Юг де — французский автоспортивный деятель.